Der National Bank Men’s Rimouski Challenger 2008 war ein Tennisturnier, das vom 3. bis 9. November 2008 in Rimouski stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2008 und wurde in der Halle auf Teppich ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 36 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 18 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 36 kB)

2008
ATP Challenger Series 2008